Bustelo (Amarante), een plaats in de Portugese gemeente Amarante
 Bustelo (Chaves), een plaats in de Portugese gemeente Chaves
 Bustelo (Cinfães), een plaats in de Portugese gemeente Cinfães
 Bustelo (Penafiel), een plaats in de Portugese gemeente Penafiel